Die Saison 2015/16 der B-Junioren-Bundesliga war die neunte Spielzeit der B-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorhergehenden acht Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel West um die deutsche B-Jugend-Meisterschaft. Das Halbfinale wurde im Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender deutscher Meister ging Borussia Dortmund in die Saison. Deutscher B-Junioren-Meister wurde Bayer 04 Leverkusen.

Staffel Nord/Nordost 

Als Vizemeister der B-Jugend-Regionalliga Nord der Vorsaison nahm der VfL Osnabrück als direkter Qualifikant teil, da vor ihm die nicht aufstiegsberechtigte zweite Mannschaft des SV Werder Bremen platziert war. Der 1. FC Union Berlin wurde Meister der Regionalliga Nordost und stieg damit direkt auf. In der Relegation um den dritten Aufstiegsplatz traten der VfB Lübeck (als Fünfter der Regionalliga Nord hinter den nicht aufstiegsberechtigten zweiten Mannschaften vom Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg) und Dynamo Dresden als Vizemeister der Staffel Nordost gegeneinander an. Die Dresdner setzten sich klar durch (5:0, 1:1) und spielen somit in der Spielzeit 2015/16 in der Bundesliga.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der FC Hennef 05 als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, Rot-Weiß Oberhausen als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Niederrhein und die Sportfreunde Siegen aus der B-Jugend-Verbandsliga Westfalen in die B-Junioren-Bundesliga auf. Siegen nahm als Drittplatzierter weit abgeschlagen hinter den nicht aufstiegsberechtigten zweiten Mannschaften von Dortmund und Schalke sein Aufstiegsrecht wahr.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen gelangten der FC Augsburg aus der B-Jugend-Bayernliga und die Stuttgarter Kickers aus der B-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die B-Junioren-Bundesliga. Die Aufstiegsaspiranten der B-Jugend-Regionalliga Südwest und der B-Jugend-Oberliga Hessen spielten in einer Relegation den zweiten Aufsteiger aus. Dabei setzte sich der Südwest-Vertreter SV 07 Elversberg gegen Kickers Offenbach in einer dramatischen Relegation letztlich durch und stieg in die Bundesliga auf. Während das Hinspiel in Elversberg 3:3 endete, mussten die Spieler im Rückspiel in die Verlängerung. Erst in der vorletzten Spielminute ging Elversberg durch eine Standardsituation in Führung und war am Ende der glückliche Sieger.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Endrunde um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft 2016 
Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

|}

Finale 

Fußballsaison 2015/16
2015/16